Carlemannia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Carlemannia ingår i familjen Carlemanniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Carlemannia